Civella ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Civella (1930–2006), US-amerikanischer Mobster
 Nicholas Civella (1912–1983), US-amerikanischer Mobster